Jméno a příjmení Michael Russell, zkráceně Mike Russell, nosí více osobností:

 Michael Russell (episkopální biskup) (1806–1848) – episkopální biskup diecéze v Glasgow a Galloway ve Skotsku
 Michael Russell (římskokatolický biskup) (1920–2009) – římskokatolický biskup diecéze ve Waterfordu a Lismore v Irsku
 Michael Russell (tenista) (* 1978) – americký tenista
 Mike Russell (spisovatel) – americký spisovatel

Související články
 Russell

Externí odkazy